Медаль «Івана Мазепи» — відзнака, яку 2016 року заснувала Міжнародна літературно-мистецька академія України, для осіб, які проявили себе у сфері мистецтва і науки як видатні творці, організатори та меценати.

З положення про медаль 
Нагородження медаллю здійснюється одноразово. Медаль вручається із посвідченням, носиться з лівого боку грудей і розміщується в ряді зліва направо після державних нагород України та відомчих відзнак. Рішення про нагородження медаллю приймає Правління Міжнародної літературно-мистецької Академії України.

Нагороджені

2022 

 Видатний український письменник та дипломат Юрій Щербак — за книгу «Україна в епоху війномиру» і багатолітню працю на ниві української культури та світової дипломатії;
 Відомий письменник і громадський діяч, головний редактор газети «Літературна Україна», член редколегії журналу «Пам'ятки України» Сергій Куліда — за активну просвітницьку і громадську діяльність, висвітлення історії меценатства в Україні;
 Директор музею Фундації Петра Тронька на Чернігівщині Валентин Кондратюк — за громадську діяльність і підготовку виставок про світочів української культури в Україні та за кордоном;
 Заслужена журналістка України, голова Ревізійної комісії Національної спілки журналістів України Алла Малієнко — за багаторічну плідну громадську діяльність на ниві української культури й організацію Першого Всеукраїнського конкурсу інклюзивного образотворчого мистецтва імені Марії Приймаченко;
 Головний редактор журналу «Визвольна боротьба» Роман Гунда — за активну громадську і просвітницьку діяльність останніх років, послідовне висвітлення національно-визвольної, антимосковської тематики у періодичних і книжкових виданнях.
 Заслужений працівник культури України, член Національної спілки театральних діячів України, керівник Українського драматичного театру «Заграва» Йосип Терлецький (Канада, місто Торонто) – за театральну постановку ліро-епічної поеми Галини Запорожченко (Миколаїв) «Мазепа», а також – за значну подвижницьку роботу на ниві духовного та національного відродження України за кордоном; 
 Український письменник, член Нью-Йоркської групи Богдан Рубчак (посмертно) (США) – за видатну творчу діяльність, а також – популяризацію української літератури в світі. 
 Генеральний директор Чернігівської обласної лікарні Андрій Михайлович Жиденко  – за подвижницьку та патріотичну діяльність, мужній і самовідданий порятунок поранених бійців та мешканців міста під час війни.

2021 
Відзначені:

 Поет Ігор Калинець (м. Львів) — за самобутню поетичну творчість і багаторічну громадську діяльність, які стали вагомими чинниками відродження української державності та розвитку національної культури;
 Письменник Віктор Терен (м. Київ) — за книгу прози «Рівняння Бога й тріснуті окуляри»;
 Славіст-мовознавець та історик української літератури Юрій Шерех (Шевельов, посмертно) (США) — за видатний внесок у світову та українську науку і літературу;
 Український письменник та перекладач Василь Барка (посмертно) (США) — за видатний внесок в українську літературу;
 Доктор філологічних наук, професор іспанської літератури, завідувач кафедри Університету Південного Іллінойсу Ольга Бежанова (США) — за значну наукову діяльність, популяризацію української літератури в світі;
 Заслужений діяч мистецтв України, композитор Олександр Яковчук (м. Київ) — за визначні творчі досягнення в сучасній українській музиці;
 Журналіст газети «Чернігівщина» Віталій Назаренко (м. Чернігів) — за патріотичну, подвижницьку діяльність на благо України;
 Письменник Лесь Качковський (м. Бровари Київської обл.) — за книгу «Олег — імператор русів»;
 Меценат Іван Куцина (Закарпатська обл.) — за вагому підтримку українського книговидання;
 Заслужений артист України, композитор, поет та співак Ярослав Музика (м. Львів) — за значний доробок високопрофесійних музично-поетичних творів на історичну, козацько-гетьманську тематику та зміцнення патріотичного духу в суспільстві.
 Творче подружжя — Олена і Тимур Литовченки — за створення художньої історичної епопеї «101 рік України» в 10-ти книгах.
 Письменник, публіцист і автор пісень Степан Лепех — за літературно-художні та публіцистичні твори національно-патріотичного спрямування.
 Письменниця Галина Пухта (Україна, Івано-Франківська обл.) — за книжку віршів «Поміж пізніх отав»;
 Знаменита співачка Квітка Цісик (посмертно)(США) — за видатну творчу діяльність, подвижницьку популяризацію українських пісень у світі.
 Журналіст, краєзнавець, громадський діяч Євген Букет (Київ) та поетеса, автор популярних пісень Надія Бойко (Львів) — за значну творчу діяльність на благо України.
 Науковці, доктори наук з державного управління Василь Куйбіда та Василь Пасічник — за монографію «Засади державної політики національної безпеки України».
 Український поет, прозаїк, драматург, кіносценарист, есеїст Анатолій Покришень — за резонансну п'єсу «Мазепа. Посріблене кохання», присвячену видатному гетьману Іванові Мазепі.

2020 
 Ректор Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, доктор філологічних наук, професор Микола Степаненко (м. Полтава) — за визначну освітньо-наукову діяльність на благо України;
 Письменниця Світлана Талан (Луганська обл.) — за багаторічну просвітницьку та волонтерську діяльність, популяризацію української літератури, формування спільних національних інтересів, незалежності та соборності України;
 Літературознавець, доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри українознавства Запорізького національного університету Ольга Стадніченко (м. Запоріжжя) — за особистий патріотизм та багаторічну сумлінну працю, спрямовану на розбудову української державності шляхом популяризації української мови, української літератури, історії українського націєтворення  та за плідну науково-педагогічну діяльність, як українського філолога: літературознавця і критика, організатора літературного процесу на Запоріжжі;
 Письменник Анатолій Пономаренко (м. Одеса) — за книгу «Прапор Перемоги. Ігри для дорослих»;
 Чеський перекладач, публіцист Томаш Вашут (Чехія, Угорщина) — за власний доробок і популяризацію української літератури в Чехії, Румунії та Угорщині;   * Український літературознавець, перекладач та видавець Анна-Галя Горбач (Німеччина) (посмертно) — за визначний внесок в українську літературу;
 Український художник, графік, мистецтвознавець, поет, перекладач Святослав Гординський (США) (посмертно) — за визначний внесок в українську літературу.
 Поет Василь Голобородько (м. Київ) — за видатний внесок у світову літературу;
 Польовий гетьман Чорноморського козацького війська Українського козацтва Анатолій Петько (Овідіополь Одеської області), перший заступник польового гетьмана, письменник, правозахисник Дмитро Шупта (м. Одеса) — за активну діяльність на ниві розбудови Українського Козацтва;
 Науковець, підприємець, інвестор Володимир Хоменко (м. Київ) — за визначну благодійну і громадську діяльність та подвижницьку програму з книговидання, яка успішно втілюється його зусиллями на Чернігівщині;
 Голова Волинської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Григорій Павлович (м. Луцьк) — за визначну багатолітню громадську діяльність;
 Письменниця, засновник-голова журі Всеукраїнського літературного конкурсу україномовних прозових видань «DNIPRO-BOOK-FEST» Ольга Рєпіна (м. Дніпро) — за багаторічну плідну діяльність із популяризації сучасної української літератури;
 Письменник, громадський діяч, адвокат, проректор з правової роботи — головний юрисконсульт ректорату Класичного приватного університету, голова комітету з юридичної освітньої політики Асоціації адвокатів України Володимир Віхляєв (м. Запоріжжя) — за високі досягнення в адвокатській, літературній, державотворчій, громадській, освітній та просвітницькій діяльності, значний внесок у розбудову правової держави, здійснення заходів щодо забезпечення законності, прав, свобод людини і громадянина, відродження національної культурно-мистецької, духовної та історичної спадщини;
 Арабський письменник, перекладач, громадський діяч Абдельваххаб Аззаві (Німеччина, Сирія) — за власний творчий доробок і популяризацію української літератури в арабських країнах;
 Український письменник, перекладач та режисер Ігор Костецький (Німеччина) (посмертно).

2019 
Нагороджені:
 Засновники популярного всеукраїнського порталу «Жінка Українка» — громадський діяч, автор багатьох матеріалів у Вікіпедії Юрій Пероганич і письменниця Тетяна Череп-Пероганич (Київ) — за значну творчу діяльність;
 Письменниця Галина Могильницька (Одеса) — за книгу історичних поем «Імена»;
 Відомі українські меценати Галина та Олександр Гереги (Київ) — за визначну благодійну діяльність;
 Письменниця Тетяна Сидоренко (м. Ніжин) — за значну творчу діяльність;
 Генеральний секретар Асоціації індійських письменників, поет Ашис Санйал (Індія, Бангладеш) — за творчий доробок бенгальською мовою (більше 120-ти книжок) та визначну творчу і громадську діяльність, а також — популяризацію української літератури в Індії та Бангладеші;
 Перекладач Віра Річ (Англія) (посмертно) — за визначний внесок у популяризацію української літератури у Великій Британії;
 Письменниця, журналістка, мистецтвознавець Олена Ананьєва (Україна — Німеччина) — за значну міжнародну, громадську та літературну діяльність;
 Науковець Наталія Зайдлер (м. Мелітополь Запорізької обл.) — за особистий патріотизм та багаторічну сумлінну працю і плідну науково-педагогічну діяльність.

2018 
 Письменник Йосип Струцюк (м. Луцьк) — за драматичну поему про Івана Мазепу «Анафема», книжку «Операція „Burza“, або Ми їх спільно винищимо» та за інші твори про відомі постаті національної історії;
 Учасник АТО Петро Билина (м. Васильків Київської обл.) — за книгу «Війна кличе. Стань переможцем»;
 Журналісти Леонід та Світлана Фросевичі (м. Київ) — за значну творчу, патріотичну, подвижницьку діяльність на благо України;
 Науковці Валентин Яблонський і Оксана Яблонська (м. Київ) — за монографію «Нескорена Волинь».
 Керівник осередку ГО «Українська Ініціатива» в Донецькій області (м. Краматорськ) Олена Василенко — за визначну громадську діяльність національно-патріотичного спрямування.
 Державний та громадський діяч, член Національної спілки письменників України Віталій Шевченко — за визначну громадську і патріотичну діяльність, підготовку авторських та колективних історико-краєзнавчих видань про Ічнянщину («Енциклопедія Ічнянщини», «Оживає минувшина», «Літератори Ічнянщини. 100 імен…», «Щоденники Костянтина Самбурського за 1918—1928 роки») та ін.

2017 
Нагороджені:
 директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського, який захищав Батьківщину на сході України, на війні з окупантами, правнук класика Ігор Коцюбинський,
 заступник директора цього музею Наталія Коцюбинська,
 педагог Антоніна Коцюбинська.
 письменник із Прикарпаття Ярослав Савчин.
Посмертно нагороджені:
 літературознавець, Шевченківський лауреат Михайлина Коцюбинська,
 колишній директор Чернігівського літературно-меморіального музею-заповідника Михайла Коцюбинського, літературознавець, просвітянин, онук класика Юлій Коцюбинський,
 поет Микола Холодний (Чернігівщина)
 поет Петро Пиниця (Чернігівщина)
 поет Володимир Ільїн (Київ)
 український письменник, головний редактор журналу «Соборність», громадський діяч Олександр Деко (Ізраїль).

З нагоди 75-річчя з дня народження і за визначну творчу та наукову діяльність медаллю нагороджений (рішення № 5) український письменник, професор Микола Ткач (Київ).

2016 
Першими нагородженими медаллю стали письменники Валерій Шевчук, Юрій Мушкетик, письменник і меценат Іван Корсак, письменники та перекладачі з Польщі — Войцех Пестка і Болгарії — Димитр Христов, меценат та громадський діяч Віктор Кияновський.

У квітні 2016 р. Міжнародна літературно-мистецька Академія України вдруге назвала удостоєних відзнакою, це: поет Леонід Горлач, письменник Володимир Шовкошитний, письменниця, перекладач і художниця Анна Багряна, професор Віктор Жадько, письменник, кінорежисер, краєзнавець, публіцист Станіслав Маринчик, прозаїк, журналіст Віталій Леус та директор ПАТ «Кремінь», меценат із Чернігівщини (селище Парафіївка Ічнянського району) Олександр Сенчик.

Примітки

Посилання 
 
 http://www.sknews.net/nahorodzheni-mizhnarodnoiu-medalliu-ivana-mazepy-4/ 

Громадські відзнаки
Медалі
Іван Мазепа
Міжнародна літературно-мистецька академія України
2016 в Україні